Eli Cohen (espia), espia israelià (1924-1965)
 Eli Cohen (actor), actor israelià (1940-)
 Élie Cohen, director d'orquestra francès
 Eli Cohen (futbolista nascut el 1951), exfutbolista i entrenador de futbol israelià
 Eli Cohen (futbolista nascut el 1961), exfutbolista i entrenador de futbol israelià
 Eli Cohen (polític nascut el 1949), polític israelià
 Eli Cohen (polític nascut el 1972), polític israelià
 Elie Aron Cohen, doctor neerlandès enviat al camp de concentració d'Auschwitz